Магистратура може да се отнася за:

 Магистратура, съсловен орган на градското управление в Древен Рим;
 Магистратура, висш курс на обучение във ВУЗ;
 Магистратура, съдебна власт;